Schaaf ist der Familienname folgender Personen:

 August Schaaf (1821–1885), aus Leipzig stammender Begründer einer Dynastie von Schaugeschäftinhabern im Wiener Prater 
 Bree Schaaf (* 1980), US-amerikanische Skeletonpilotin
 Carl Heinrich Schaaf (1827–1904), deutscher Theologe
 Dierk Ludwig Schaaf (* 1940), deutscher Fernsehjournalist
 Eric Schaaf (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Erwin Schaaf (* 1933), deutscher Historiker und Pädagoge
 Franz Schaaf (Politiker) († 1821), Buchbindermeister, Bürgermeister und Abgeordneter im Fürstentum Waldeck
 Franz Schaaf (1919–1991), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Friederike Schaaf (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Friedrich Ludwig Johann Schaaf (1806–1869), deutscher Kreisrat
 Geoff Schaaf (* 1946), US-amerikanischer Filmregisseur, Kameramann und Filmproduzent
 Georg Friedrich Schaaf (1862–1936), deutscher Theologe 
 Hanni Schaaf (* 1933), deutsche Schriftstellerin
 Jean Schaaf (1874–1915), deutscher Radrennfahrer
 Johannes Schaaf (1933–2019), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Julius Schaaf (1910–1994), deutscher Philosoph
 Karl Heinrich Schaaf (1827–1904), deutscher Theologe 
 Lothar Schaaf (* 1940), deutscher Altphilologe
 Otto Schaaf (* 1956), deutscher Bauingenieur mit wasserwirtschaftlichem Schwerpunkt
 Paul Schaaf (1888–??), deutscher Politiker (NSDAP)

 Petra Schaaf, Geburtsname von Petra Behle (* 1969), deutsche Biathletin
 Philippe Schaaf (* 1968), französischer Handballspieler
 Remco van der Schaaf (* 1979), niederländischer Fußballspieler
 Stefan Schaaf (* 1958), deutscher Fernsehjournalist
 Stella Kleindienst-Schaaf (1950–2019), deutsche Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran), siehe Stella Kleindienst
 Thomas Schaaf (* 1961), deutscher Fußballtrainer
 Wilhelm Schaaf (1897–1976), deutscher Manager

Siehe auch:
 Thekenschaaf, Arbeitsplatz für Gastwirte in Köln
 Schaf
 Schaaff